Molekulska formula -{C42H32O9}- se može odnositi na:

 Mijabenol C
 Trans-Diptoindonezin B